Травне́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Травневий провулок — провулок у місті Київ.
 Травневий провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Травневий провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Травневий провулок — провулок у місті Одеса.
 Травневий провулок — провулок у місті Полтава.
 Травневий провулок — провулок у місті Сімферополь.

Провулки